Christoffel van Lycië, Sint-Christoffel of Christoforus, een christelijke heilige
Sint Christoffel (Jan van Eyck), schilderij (1460-1470)
Sint-Christoffelkathedraal, kerkgebouw in Roermond
Sint-Christoffel (Elsendorp), molen in Elsendorp
Brouwerij Sint Christoffel, bierbrouwerij
Standbeeld van Sint-Christoffel, beeldhouwwerk in Praag
Sint-Christoffelberg, berg op Curaçao
Sint-Christoffelpolder, polder in België

Zie ook
Sint-Christoffelkerk, doorverwijspagina
Sint-Christoffelkapel,doorverwijspagina
Heilige Christoforus, doorverwijspagina 
Christoffel, doorverwijspagina